Еловики — название населённых пунктов:

Россия 
 Еловики — посёлок в Навлинском районе Брянской области.
 Еловики — деревня в Верещагинском районе Пермского края.